Ґархвал — історична область в індійських Гімалаях, західна частина історичної області і штату Уттаракханд.
 Ґархвал — монархічна держава, що існувала на території регіону Ґархвал, сучасний штат Уттаракханд, Індія.
 Ґархвал — округ, що існував у складі області Кумаон Об'єднаних провінцій Аґри і Ауда Британської Індії з 1814 року до здобуття Індією незалежності.
 Ґархвал — один з двох адміністративних регіонів індійського штату Уттаракханд на території історичної області Ґархвал.
 Ґархвал — гірський хребет в Гімалаях. Штат Уттаракханд, Індія.